

Sigle 
 Narodno demokratska stranka  – Partito Democratico Nazionale, partito politico sloveno
 National Directorate of Security  – Servizio di intelligence operante in Afghanistan
 Nintendo DS  – console portatile
 Nova srpska demokratija  – Nuova Democrazia Serba, partito politico montenegrino
 Novell Directory Services
 Nulla da segnalare

Chimica 
 NdS – formula chimica del neodimio (II) solfuro

Codici 
 NDS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sandstone (Australia)
 nds – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua basso-tedesca

Religione 
 NDS – sigle degli istituti di perfezione cattolici delle Religiose di Nostra Signora di Sion

Altro 
 NDS Group plc  – società israeliana ideatrice del sistema di codifica VideoGuard
 NDS – abbreviazione di Niedersachsen, Bassa Sassonia (Germania)